Сосфен:

 Сосфен (ум. 277 до н. э.) — македонский царь, правивший в 279 до н. э. — 278 до н. э.
 Сосфен — апостол от семидесяти.

См. также 
 Сосфен Халкидонский